Vader steht für:
 Vader (Band), eine polnische Death-Metal-Band
 Darth Vader, eine Figur aus Star Wars, siehe Figuren aus Star Wars#Darth Vader
 Chad Vader – Tagschichtleiter, eine Persiflage auf Darth Vader
 der Ringname des amerikanischen Wrestlers Leon White
 TV Vader, stationäre Spielkonsole der ersten Konsolengeneration

Vader ist ein Ortsname:
 Vader (Washington), USA

Vader ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Vader (1920–1978), estnischer Politiker
 Els Vader (1959–2021), niederländische Leichtathletin
 Milan Vader (* 1996), niederländischer Mountainbiker

Vader ist der Künstlername von:
 Vader Abraham (eigentlich Pierre Kartner, 1935–2022), niederländischer Sänger, Komponist, Texter und Produzent